Fredens Sogn (dt. Friedensgemeinde) ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Fredens Sogn (Herning Kommune)
 Fredens Sogn (Odense Kommune)
 Fredens Sogn (Svendborg Kommune) 
 Fredens Sogn (Århus Kommune)